Lewisporte är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är .

Terrängen runt Lewisporte är platt. Havet är nära Lewisporte norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Lewisporte. Trakten runt Lewisporte är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Lewisporte är det största samhället i trakten. 

I omgivningarna runt Lewisporte växer i huvudsak blandskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Newfoundland och Labrador